Ángel Haro puede referirse a:

Ángel Haro Gómez, artista multidisciplinar (Valencia, 1958).
Ángel Haro García, ingeniero y empresario, 47º presidente del Real Betis Balompié.